Charles Kirk peut désigner :
 Charles Kirk (1791–1847), architecte anglais ;
 Charles Kirk (né en 1993), activiste et politicien américain, cofondateur de Turning Point USA ;
 Charles Kirk (né en 1997), footballeur anglais (Crewe Alexandra F.C.).